Boszniai Szerb Köztársaság
 Szerbia Köztársaság